Viborg – città e municipalità della Danimarca
Viborg – ex contea della Danimarca
Diocesi di Viborg – diocesi della Chiesa di Danimarca
Viborg FF – società calcistica danese con sede a Viborg
Viborg – città degli Stati Uniti situata in Dakota del Sud

Pagine correlate 
 Vyborg (disambigua)